Ogni volta – brano musicale presentato in concorso da Paul Anka e Roby Ferrante al Festival di Sanremo 1964
 Ogni volta – singolo di Vasco Rossi estratto dall'album Vado al massimo del 1982
 Ogni volta – singolo di Antonello Venditti estratto dall'album Prendilo tu questo frutto amaro del 1995
 Ogni volta – singolo del gruppo pop italiano La Differenza del 2011